P3 bzw. P 3 steht für:
 Elsaß-Lothringische P 3, Lokomotive
P3 Global, deutsches Unternehmen
 ein Militärfahrzeug der DDR, siehe IFA P3
 ein Geländewagen der DDR, siehe Sachsenring P3
 eine preußische Dampflokomotiv-Gattung, siehe Preußische P 3
 verschiedene Radioprogramme:
 SR P3 (Schweden)
 DR P3 (Dänemark)
 NRK P3 (Norwegen)
 einen humanoiden Roboter der Firma Honda, siehe ASIMO
 eine Fernsehsendung des Senders GIGA, die sich rund um die Konsole PlayStation 3 dreht
 ein italienisches Politkartell Geheimloge P3
 einen fiktiven Nachtclub, siehe Charmed – Zauberhafte Hexen#Das P3
 eine vorgesehene Kooperation von drei sehr großen Containerreedereien (Mærsk, MSC und CMA CGM) auf Seewegen zwischen Asien und Europa
 in den Neurowissenschaften für eine EKP-Komponente, siehe P300
DCI-P3 oder DCI/P3 ist ein gebräuchlicher Farbraum für digitale Filmprojektion aus der US-amerikanischen Filmindustrie
 CargoLogicAir (IATA-Code), britische Frachtfluggesellschaft

P-3 steht für:
 Lockheed P-3 Orion, Seeaufklärer und U-Boot-Jagdflugzeug
 Pilatus P-3, einmotoriges Trainingsflugzeug
 ein früheres sowjetisches Radargerät, siehe Pegmantit-3

P.3 steht für:
 Piaggio P.3

 steht für:
 Papyrus 3

Siehe auch:
 PIII

P3